Det finns flera personer med namnet Jukka Korpela
 Jukka Korpela (1957–), finländsk historiker
 Jukka Yucca Korpela (1952–), finländsk usenetprofil och fackförfattare